Скрије могу бити:

 Скрије (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Скрије (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Скрије (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република